Mos Espa es una ciudad ficticia situada en el planeta Tatooine, en el universo de Star Wars. 

Técnicamente era un puerto espacial, que fungía como ciudad. Estaba poblada de construcciones hechas de roca y arena muy características del planeta. Cerca de Mos Espa estaba el estadio de Carreras de Vainas (podracers), donde compitió Anakin Skywalker con Sebulba, Ody Mandrell entre otros.

En Mos Espa estaba también la tienda de chatarra del toydariano Watto, que perdió la apuesta de las piezas de la nave de la reina Padmé Amidala contra el Jedi Qui-Gon Jinn. 

Mos Espa era la ciudad nativa de Anakin Skywalker, donde vivía con su madre Shmi Skywalker.

Ciudades de Star Wars